ASG może oznaczać skrót
 Air Soft Gun – urządzenie rekreacyjno-sportowe w postaci repliki broni strzeleckiej
 Akademia Sztabu Generalnego – wojskowa uczelnia Sił Zbrojnych PRL
 ASG-EUPOS – Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS